Barbery puede referirse a: 

 Barbery, comuna francesa situada en Calvados.
 Barbery, comuna francesa situada en Oise.

 Muriel Barbery, escritora en lengua francesa.